Un "hackergotchi", és la imatge d'un escriptor usada com un avatar per identificar l'autor d'una font web a agregador i permetre-li al lector diferenciar les entrades d'un autor a les d'un altre. Usualment, és una fotografia de la cara de l'autor de l'entrada al bloc, però també s'utilitzen alguns emblemes representatius.

Origen 
El terme hackergotchi es va originar quan la moda dels agregadors de blocs va arribar a la comunitat hacker.

Jakub Steiner, un artista del GNOME, va crear diverses imatges amb fotos a les quals els va treure el fons, i que originalment van aparèixer en el lloc web: «art.gnome.org.2». Uns anys després, Jeff Waugh va llançar el lloc web: «Planet GNOME», un agregador de blocs per a contribuents i programadors de GNOME.

Luke Stroven va suggerir que Jeff fes servir les imatges creades per Steiner a les entrades dels escriptors. Llavors Stroven va crear imatges de les caps de les persones a Planet GNOME. Waugh va crear el terme 'hackergotchi' després de veure la col·lecció d'imatges de caps creades per Stroven.

La part «Gotchi» del terme, sembla ser una referència a la joguina 'Tamagotchi'.

Creació 
Els hackergotchis poden crear-se des de qualsevol fotografia digitalitzada que posteriorment serà manipulada amb aplicacions com GIMP o Adobe Photoshop.

Efectes 
La forma més comunament utilitzada d'un hackergotchi és una foto de l'autor amb un efecte d'ombra paral·lela. Aquesta ombra va ser introduïda originalment per a produir un major contrast visual i per donar-li una aparença més gran en col·locar la imatge sobre un fons blanc. No obstant això, hi ha llocs web que no col·loquen aquestes ombres en les imatges, a causa de problemes amb el seu disseny.